Dalok
 Lazy (1924) Irving Berlin-dal
 Lazy (1972) Deep Purple-dal
 Lazy (1997) Suede-dal
 Lazy (2002) X-Press 2-dal
Földrajz
 Csehország
 Lazy, Lázně Kynžvart településrésze a Chebi járásban
 Lazy, Orlová településrésze a Karvinái járásban
 Lazy, Zlín városrészrésze a Zlíni járásban
 Lengyelország
 Łazy (csehül Lazy), település a Sziléziai vajdaság Bielskói járásában
 Szlovákia
 Láz (szlovákul Lazy pod Makytou), község a Trencséni kerület Puhói járásában
lásd még
 Łazy (egyértelműsítő lap)